John McCormick (militair), Amerikaans-Nederlands militair en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
John McCormick (producer), Amerikaans filmproducent